Меч:
 Меч — холодное оружие.
 Световой меч — вымышленное оружие в фантастической саге «Звёздные Войны».
 Меч-трость — секретное оружие.
 Меч — геральдический символ.
 «Меч» — японский фильм, реж. Кэндзи Мисуми
 «Меч» — гонконгский фильм, реж. Пань Лэй
 «Меч» — гонконгский фильм, реж. Патрик Тхам
 «Меч» — телесериал.
 «Меч» — футбольный клуб.

Фамилия 
 Меч, Сергей Павлович (1848—1936) — географ-методист, публицист и учёный.

См. также 

 Меч Колесова (в честь изобретателя — А. А. Колесова — лесопосадочный инструмент.
 Мечи
 Меч-трава
 Меч-рыба — рыба.
 Меч-Рыба (созвездие)
 Орден меча — военная награда.
 Меч в камне — название ряда художественных произведений основанных на легенде о короле Артуре.
 Меч кэндо — он же синай. Используемое в кэндо средство симуляции катаны.
 Цзянь
 Большой Меч
 Меч святого Петра